Las siglas UFT pueden referirse a:
 Universidad Fermín Toro, de Venezuela; o
 Universidad Finis Terrae, de Chile.

Siglas